Holkasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Holkasjön, Blekinge, sjö i Karlskrona kommun,  (10,4 ha)
Holkasjön, Halland, sjö i Falkenbergs kommun,  (5,49 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn